Puttes ist 

 eine rheinische Bezeichnung für einen Kartoffelauflauf, siehe Döppekooche
 eine Aachener Bezeichnung für eine Blutwurst, siehe Oecher Puttes